station Antwerpen-Noord, een rangeerterrein in de haven van Antwerpen
 knooppunt Antwerpen-Noord, een verkeersknooppunt ten noorden van Antwerpen
 verschillende woonwijken en postzones (onder andere 2030 Antwerpen 3, 2060 Antwerpen 6) in het district Antwerpen die ten noorden van de as Oude Beurs, Kipdorp, Gemeentestraat en Carnotstraat liggen.
 Antwerpen-Noord (stadsdeel), deel van Antwerpen